Délia Col (née à Santa Fe en Argentine le  et morte à Paris  le ) est une actrice française.

Elle incarna Mata Hari dans Marthe Richard, au service de la France (1937), avec Edwige Feuillère.

Théâtre 
 1929 : Le Singe qui parle de René Fauchois, mise en scène René Rocher, Théâtre Antoine
 1934 : Miss Ba de Rudolf Besier, mise en scène Lugné-Poe, Théâtre des Ambassadeurs

Filmographie 
 1932 : Maurin des Maures de André Hugon
 1933 : L'Illustre Maurin de André Hugon : Madame Prévost
 1936 : Topaze de Marcel Pagnol : « Coco » Suzy Courtois
 1936 : Les Mariages de Mademoiselle Lévy de André Hugon : Françoise
 1937 : Marthe Richard, au service de la France de Raymond Bernard : Mata Hari
 1941 : Les Corrupteurs de Pierre Ramelot - court métrage -

Doublage 
 1959 : Salomon et la Reine de Saba : Takyan (Jean Anderson)
 1960 : Pollyanna : Angelica (Mary Grace Canfield)
 1960 : Le Bal des adieux : Grande Duchesse (Martita Hunt)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Actrice française de cinéma
Actrice française de théâtre
Actrice française de doublage
Actrice ayant incarné Mata Hari
Naissance en février 1897
Naissance à Santa Fe (Argentine)
Décès en décembre 1976
Décès dans le 14e arrondissement de Paris
Décès à 79 ans